Ashmore kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ashmore, Dorset, ort

USA 

 Ashmore, Illinois, ort i Coles County, 

Robotskapade USAförgreningar